

Toponyme 

 Boullé, une commune située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso ;
 Canton Boullé, situé dans le territoire non organisé Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec ;
 Lac Boullé, situé dans le territoire non organisé Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec ;
 Lac Boullé, situé dans le territoire non organisé Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec ;
 Lac Hélène-Boullé, situé dans le territoire non organisé du Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale ;
 Rivière Boullé, située dans le territoire non organisé Lac-Matawin, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec ;
 Zec Boullé, zone d'exploitation contrôlée, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.

Patronyme 

 Claude Boullé (1934 à Paris -), un minéralogiste  français, spécialiste de la pierre-paysage ou paésine, en France ;
 Guillaume Boullé, né à Le Leslay. Capitaine de la Division de Lamballe et Moncontour, une division de chouans, faisant partie de l'Armée catholique et royale des Côtes-du-Nord, elle-même attachée à l'Armée catholique et royale de Bretagne ;
 Hélène Boullé, épouse de Samuel Champlain ;
 Jean-Pierre Boullé (1753-1816), un député aux États généraux de 1789 et au Conseil des Cinq-Cents ;
 Josiane Boullé, athlète mauricienne ;
 Max Boullé (1899-1965), un peintre et architecte mauricien ;
 Philippe Boullé (1790-1868), un homme politique français. Militaire de carrière ;
 Pierre Boullé, journaliste et homme de presse atypique ;
 Rémy Boullé (né en 1988), kayakiste handisport ;
 Vincent Boullé, architecte français ayant construit le palais du Musée des beaux-arts (France), construit en 1849-1858.

Voir aussi